А́вель (, Hevel, «марнота»; ) — у Біблії другий син Адама і Єви. Займався скотарством. Молодший брат Каїна, землероба. Через братову заздрість загинув від його руки.

Життєпис 
Скоріш за все, ім'я Авель пов'язане з шумерськими та акадськими словами зі значенням «син» і використовувалось як загальний термін зі значенням «людство».

Оскільки Сиф, здається, народився невдовзі після смерті Авеля, коли Адамові було 130 років, то є припущення, що Авель був вбитий десь у 100-річному віці. Фактично Авель став першим мучеником та першою жертвою релігійного переслідування через вияв нетерпимості з боку його брата Каїна.
 
Цілком ймовірно, що ще за свого життя Авель мав сестер; в біблійному описі міститься згадка про те, що його батьки народили дочок. Після невідомого періоду часу Авель приніс жертву Богу Єгові, як також його брат Каїн. Обоє принесли те, що мали: Авель перворідне зі своєї отари, а Каїн — із свого землеробства. Їхнє жертвоприношення було зроблене як визнання свого відчуженного від Раю стану та бажання Божого схвалення. Яким чином Бог схвалив жертву Авеля у Біблії не пишеться, однак у те, що власне було схвалено жертву Авеля, а не Каїна, згадується в Християнських грецьких Писаннях (Дивіться (, ).

У Біблії Ісус Христос згадує про Авеля, що жив «від створення світу», де термін «створення світу» стосується початку народження людства. А апостол Павло залічує його до 'великої хмари свідків' дохристиянського часу. (Дивіться , )

Родовід

Примітки

Джерела 
 Tierney, John. Abel // The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: Robert Appleton Company, 1907.

Посилання 
 Авель  // ВУЕ

Персонажі за алфавітом
Особи Старого Завіту
Книга Буття
Адам і Єва
Біблійний родовід
Персонажі П'ятикнижжя